Henk Kesler (1949), Nederlands advocaat en sportbestuurder (directeur betaald voetbal KNVB)
Johan Kesler (1873-1938),  Nederlands kunstschilder, boekbandontwerper en graficus